Dekoration kan syfta på:

 Dekoration – utsmyckning av tårtor och bakverk, se garnering
 Dekoration – utsmyckning av byggnader, inredning, föremål, se Dekor (utsmyckning)
 Dekorationsmåleri – måleri som utförs för att i huvudsak försköna en yta
 Ordensdekoration – en det synliga insigniet på tillhörighet till en orden
 Dekorativ konst – måleri, skulptur eller konsthantverk som har en underordnad roll gentemot omgivande arkitektur och inredning

Se även
 Dekor
 Garnityr (olika betydelser)